Екатери́нинский:
 Екатерининский — посёлок в Оренбургской губернии.
 Екатерининский, Михаил Клавдиевич (1904—1974) — актёр, народный артист РСФСР (1968).

См. также 
 Екатерининский остров — остров в Кольском заливе Баренцева моря.
 Екатерининский проспект — расположен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
 Екатерининский район — бывший район Сибирского края в 1925—1929 годах.